Мачовете от Група В на Световното първенство по футбол 2014 се играят от 13 юни до 23 юни. Групата се състои от отборите , ,  и . Тази група съдържа финалистите на предходното Световно първенство по футбол през 2010 г.: Испания (настоящ шампион) и Нидерландия.

Мачове

Испания срещу Нидерландия 
Двата отбора са се срещали и преди това, включително и на финала на Световното първенство по футбол през 2010 г., където Испания грабна победата с 1:0, в добавеното от арбитъра време. Това е и първият път, в който минали финалисти се срещат в груповата фаза.

В средата на първото полувреме е отсъдена дузпа за Испания, след като кракът на Диего Коща се закачи в подхлъзналия се нидерландски защитник Стефан де Врей. Дузпата е изпълнена от испанеца Шаби Алонсо, който извежда временно отбора на напред. Не след дълго малко преди края на полувремето Нидерландия успява да изравни резултата след гол на ван Перси, който успява след центриране с глава да насочи топката право във вратата на противника. Центрирането е извършено от нидерландския ляв бек Далей Блинд. След почивката по време на второто полувреме същия Блинд асистира в друг гол за Нидерландия, вкаран този път от Ариен Робен. Дванадесет минути по-късно Нидерландия отбелязва отново след пряк свободен удар изпълнен от Уесли Снайдер, който центрира право в половината на противника и намира главата на Стефан де Врей. Испанският вратар Икер Касияс оспорва гола, но съдията не го изслушва. Скоро след това обратен пас на Серхио Рамос е погрешно контролиран от Касияс, което дава възможност на ван Перси да отбележи и втория си гол за мача. Петият гол е вкаран от Робен. Испания има възможност да вкара утешителен гол, но Фернандо Торес не успява да се разпише, въпреки дълбокото навлизане във вратата на противника.

Резултатът 1:5 за Нидерландия е най-голямата загуба за защитаващ шампион на Световната купа и също най-голямата загуба за Испания от Световното първенство по футбол през 1950 г. насам.

Чили срещу Австралия 
Двата отбора са се срещали четири пъти в предишни мачове, включително и в груповата фаза на Световното първенство по футбол през 1974 г., където мача завърша 0:0.

Чили повежда с 2:0 още в първите 15 минути от първото полувреме. Първо Алексис Санчес успява да овладе топката и да вкара с глава в наказателното поле на противника. Две минути по-късно същият асистира с удар към Хорхе Валдивия, който бележи и втория гол. Преди края на полувремето австралийския нападател Кейхил успява от центриране на Иван Франич да върне преднината. По време на второто полувреме Австралия така и не намери изравнителен гол. Противникът им обаче успява да отбележат още един, трети, в добавеното от арбитъра време.

Австралия срещу Нидерландия 
Двата отбора са се срещали и в други мачове, всички приятелски, за последен път през 2009 г.

Испания срещу Чили 
Двата отбора са се срещали в десет мача, включително два пъти в груповата фаза на Световното първенство по футбол през 1950 г.: 2:0; 2010 г.: 2:1, и двете срещи спечелени от Испания.

Австралия срещу Испания 
Двата отбора никога не са се срещали преди.

Нидерландия срещу Чили 
Двата отбора са се срещали в един предишен мач – по време на Летните олимпийски игри през 1928 г.

Източници

Външни препратки 
  Световно първенство по футбол - Група B, FIFA.com

Световно първенство по футбол 2014